Methone (mythologie), een van de Alkyoniden
Methone (maan), een maan van Saturnus
Methone (Messenië), een stad in Griekenland
Methone (Pieria), een voormalige stad in Griekenland
Methone (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de Riodinidae